Liste des présidents du Sénat belge
 Liste des présidents du Sénat (Italie)